Erscheinungsbild bezeichnet:

 das Aussehen eines Gegenstands oder einer Person
 einen Teilbereich der Unternehmens-Identität, siehe Corporate Design
 das äußere Wesen eines Organismus, siehe Habitus (Biologie)
 die Lehre von der Struktur und Form der Organismen, siehe Morphologie (Biologie)
 die Summe aller beobachtbaren Merkmale eines Organismus, siehe Phänotyp

Siehe auch